Тігіпко Сергій Леонідович
 Тігіпко Вікторія Вікторівна
 Тігіпко Анна Сергіївна